Berain ist eine Bezeichnung für ein Salbuch, siehe Urbar (Verzeichnis) und Lagerbuch; der Begriff wird v. a. im badischen Archivwesen verwendet

Bérain oder Berain ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Bérain der Ältere (Jean Louis Berain, 1640–1711), französischer Zeichner, Maler, Radierer und Architekt
 Jean Bérain der Jüngere (1678–1726), französischer Zeichner, Maler und Radierer; Sohn von Jean Louis Berain 
 Katheryn von Berain (1534–27–1591), walisische Adlige, auch Katheryn Tudor, walisisch: Catrin o Ferain, auch als Mam Cymru („Mutter von Wales“) bezeichnet
 Nicolas Bérain, französischer Grammatiker

Siehe auch:
 Saint-Bérain, Saint-Bérain-sur-Dheune